Orbis puede designar:

 Orbis Mertig, empresa con sede en Argentina.
Una empresa editorial española: Ediciones Orbis.
 Orbis Tecnológica Eléctrica 
El libro Orbis sensualium pictus, del teólogo checo Comenio.
Orbis, un municipio alemán, perteneciente al Land de Renania-Palatinado.
 

En Colombia
 Grupo Orbis, conglomerado empresarial con sede en Antioquia.
 Revista Orbis de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia.